Die Abkürzung BÜS ist:
 Hafen Büsum, Fischereikennzeichen
 Büsingen am Hochrhein, Kfz-Kennzeichen

Abkürzung